Stone (englisch für Stein) steht für:

 Stone (Einheit), eine Einheit für Masse 
 Stone (Familienname), ein Familienname
 Stone (Band), eine finnische Thrash-Metal-Band
 CJ Stone, deutscher DJ und Musikproduzent
 ein Musik-Duo aus Australien, siehe Angus & Julia Stone
 Stone (1974), ein australischer Kinofilm aus dem Jahr 1974
 Stone (2010), ein US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2010 von John Curran
 Stone Brewing, eine US-amerikanische Brauerei, die auch in Berlin tätig ist
 Stone (Wahlkreis), ein Wahlkreis im Vereinigten Königreich
 (5841) Stone, Asteroid des Hauptgürtels

Orte im Vereinigten Königreich:
 Stone (Kent)
 Stone (Staffordshire)

Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Stone (Idaho)
 Stone (Indiana)
 Stone (Kalifornien)
 Stone (Kansas)
 Stone (Kentucky)
 Stone (Montana)
 Stone (Ohio)
 Stone (Tennessee)
 Stone (Wisconsin), im Dane County
 Stone County (Mississippi), Verwaltungseinheit
 Stone County (Missouri), Verwaltungseinheit

Sonstiges:
 Stone Point, Landspitze an der Trinity-Halbinsel, Grahamland, Antarktika
 Stone Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Stones